Жанетта Гусарова і Барбара Шетт були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Шетт, яка виступала в парі з Сільвією Фаріною.

Фаріна і Шетт виграли титул, перемігши у фіналі пару Флоренсія Лабат і Мерседес Пас з рахунком 2–6, 6–1, 6–4.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Сільвія Фаріна /  Барбара Шетт (чемпіонки)
 Флоренсія Лабат /  Мерседес Пас (фінал)
 Інес Горрочатегі /  Сандрін Тестю (півфінал)
 Флора Перфетті /  Глорія Піццікіні (півфінал)

Сітка

Посилання 
 Internazionali Femminili di Palermo 1997 Doubles Draw

Internazionali Femminili di Palermo
Тур WTA 1997